«Chechu» puede referirse a:

Hipocorísticos 
 Jesús

 José
José Miguel
 José Luis 
 Hector

Personajes 
 El Gran Wyoming (n. 1955), presentador de televisión español. 

José «Chechu» Biriukov (n. 1963), exbaloncestista hispano-ruso.
José Villaldea Garrido (n. 1966), exjugador y entrenador de balonmano español.
Jesús Mulero Collantes (n. 1968), entrenador de baloncesto español.

Chechu Álava (n. 1973), pintora española. 
José Luis Rubiera (n. 1973), exciclista español.
Jesús Fernández Oceja (n. 1974), exbalonmanista español.
Chechu Moltó (n. 1976), actor español. 
Francisco Javier Flores (n. 1982), futbolista español. 
José Antonio Dorado (n. 1982), futbolista español. 
 Cecilia «Chechu» Bonelli (n. 1985), modelo, periodista y actriz argentina.

Chechu Salgado (n. 1991), actor español.

Hipocorísticos femeninos
Hipocorísticos masculinos